Okręty US Navy o nazwie USS "Kingbird":

 Pierwszy "Kingbird" (AMc-56) był trałowcem w 1 Dystrykcie Morskim. Był w służbie w latach 1941-1944.
 Drugi "Kingbird"(MSC-194) był trałowcem typu Falcon. Był w służbie w latach 1955-1972.

Kingbird